Chiesa di Santa Maria della Concezione – chiesa di Albino
 Chiesa di Santa Maria della Concezione a Montecalvario – chiesa di Napoli
 Chiesa di Santa Maria della Concezione in Campo Marzio – chiesa di Roma, nel rione Campo Marzio
 Chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini – chiesa di Roma, in via Veneto
 Chiesa di Santa Maria della Concezione – chiesa di Spoleto

Pagine correlate

 Chiesa della Concezione